El Palmito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Palmito, San Luis Potosí, Tamazunchale, 
 El Palmito, Durango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar